Thomas Ziegler, né le  à Zurich, est un joueur suisse de hockey sur glace professionnel.

Carrière en club 

Thomas Ziegler a fait ses débuts en Ligue Nationale A lors de la saison 1997-1998 avec les ZSC Lions. Il a signé en 1998 un contrat avec Ambri-Piotta, club avec lequel il gagne à deux reprises la Coupe continentale. Il est repêché en 2000 en  au total par le Lightning de Tampa Bay, et jouera au total 5 matchs la saison suivante en LNH, disputant cependant la majorité des matchs avec les Vipers de Détroit en LIH.

Il signe en 2001 un contrat avec le CP Berne, en LNA, et devient en 2004 pour la première fois de sa carrière champion de Suisse. Après un second titre en 2012 avec les ZSC Lions, il met un terme à sa carrière.

Carrière en équipe nationale 

Il a participé avec l'équipe de Suisse à sept championnats du monde et aux Jeux olympiques de Turin 2006.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en juin 1978
Naissance à Zurich
Sportif zurichois
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du CP Berne
Joueur du ZSC Lions
Joueur du GCK Lions
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Vipers de Détroit
Joueur du HC Sierre
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Attaquant de hockey sur glace